Marchesa ima više značenja:
 Marchesa, Mantua
 Marchesa, Napoli